Melgoza ist der Familienname folgender Personen:

 José Melgoza Osorio (1912–2007), mexikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof des Bistums Netzahualcóyotl
 José Luis Amezcua Melgoza (* 1938), mexikanischer Priester und Bischof von Colima